Challes (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Challes (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy